{{Ficha de campeonato
|nombre        = División de Honor B 2017-18
|imagen        = 
|imagen_tamaño = 300px
|imagen_pie    = 
|ubicación     = 
|fecha         = 16 de septiembre de 201724 de marzo de 2018   
|participantes = 12 (por grupo)3 grupos en total
|primero       = 
|segundo       = 
|goles         = 
|Ascendidos    = Grupo A:Bathco Rugby ClubGrupo B:Inter RCXV Barbarians CalviaGrupo C:CDU Granada
|Descendidos   = Grupo A:Universitario de BilbaoGrupo B:CUR MurciaGrupo C:Helvetia RugbyCR Atlético Portuense
|anterior      = División de Honor B 2016-17
|siguiente     = División de Honor B 2018-19
|deporte       = Rugby
}}
La División de Honor B de Rugby 2017-18''' es la 20.ª edición de la competición desde la reestructuración en 1998. El torneo es organizado por la Federación Española de Rugby, al igual que la máxima categoría.

Para esta temporada, la primera jornada se organizó para el 16 de septiembre, mientras que la última fecha de la fase regular será el día 24 de marzo de 2018 según el calendario oficial.

Sistema de competición 
El sistema de competición es una liga regular dividida en tres grupos a dos vueltas (partidos de ida y vuelta) de 12 equipos cada grupo, y luego unos Play-Off por el título y el ascenso a División de Honor. Al final de la liga regular los dos primeros clasificados de cada grupo se enfrentan entre sí en unas eliminatorias a doble partido (ida y vuelta) y una final a partido único. Este sistema hace un total de 17 jornadas y 61 partidos.

Sistema de puntuación 
 Cada victoria suma 4 puntos.
 Cada empate suma 2 puntos.
 Cuatro ensayos en un partido suma 1 punto de bonus.
 Perder por una diferencia de siete puntos o inferior suma 1 punto de bonus.

Ascensos y descensos 
Desde la temporada 2008-2009 el sistema de ascensos y descensos es el siguiente:

 Ascenso directo del ganador de la final a la División de Honor.
 Promoción de ascenso entre el noveno de División de Honor y el finalista de la División de Honor B.
 Promoción de descenso entre los dos últimos equipos de cada grupo al final de la liga regular, en partido a doble vuelta (la vuelta en el campo del penúltimo). Descendiendo los dos perdedores de la eliminatoria a Primera Nacional. Los dos ganadores se juegan la plaza frente a los segundos de la promoción de ascenso a División de Honor B.

Grupos

Grupo A (Norte) 

Actualizado a últimos partidos disputados. (22.ª Jornada).

• El partido de la última jornada entre el Real Oviedo Rugby y el Vigo RC fue cancelado debido al deplorable estado del campo ovetense del Naranco.Se decidió no aplazarlo dado que el Oviedo estaba matemáticamente en descenso y el Vigo no aspiraba a ninguna promoción.

Grupo B (Levante) 

Actualizado a últimos partidos disputados. (22.ª Jornada).

Grupo C (Centro y Sur 

Actualizado a últimos partidos disputados. (22.ª Jornada).

Fase de Ascenso

Cuartos de Final

Ida

Vuelta

Semifinales

Finales

Véase también 

 División de Honor B de Rugby
 División de Honor de rugby 2017-18
 División de Honor femenina de rugby 2017-18

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 Grupo A en la Web de la Ferugby 
 Grupo B en la Web de la Ferugby 
 Grupo C en la Web de la Ferugby 

2017
Rugby de España en 2017
Rugby de España en 2018